Tmetuchl ist der Familienname folgender Personen:

 Mlib Tmetuchl, palauischer Politiker
 Roman Tmetuchl (1926–1998), palauischer Politiker und Geschäftsmann